Pedro Méndez puede referirse a: 

 Pedro José Méndez General que participó en la Guerra de Reforma en México.
 Pedro Méndez (misionero jesuita) Misionero jesuita.